Выборы главы Башкортостана состоялись в Республике Башкортостан 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на 5 лет не более 2 раз. В первом туре главой республики избран Радий Хабиров.

Предшествующие события 
С июля 2010 года Правительство Республики Башкортостан возглавлял Рустэм Хамитов. Сперва он был назначен президентом Дмитрием Медведевым временно исполняющим обязанности после досрочной отставки Муртазы Рахимова, а через несколько дней, 19 июля 2010 года, наделён полномочиями президента республики на пятилетний срок через процедуру утверждения депутатами госсобрания.

В начале мая 2012 года президент России Дмитрий Медведев подписал закон, возвращавший в России прямые выборы глав регионов. Закон вступил в силу 1 июня 2012 года.

27 февраля 2014 года в конституцию Республики Башкортостан были внесены поправки, в соответствии с которыми с 1 января 2015 года должность президента республики изменялась на главу республики..

В начале 2014 года было решено, что Хамитов должен переизбираться на новый срок. 30 мая 2014 года он досрочно ушёл в отставку и тут же был назначен президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности президента республики, а также получил разрешение участвовать в выборах..

Досрочные выборы состоялись 14 сентября 2014 года. Рустэм Хамитов набрал 81,71 % голосов при явке избирателей 74,88 %.

Хамитов был избран на 5 лет и срок его полномочий истекал в сентябре 2019 года, однако 11 октября 2018 года в День Республики Башкортостан он досрочно сложил полномочия. Врио главы республики был назначен 54-летний Радий Хабиров, который был главой городского округа Красногорск Московской области.

Ключевые даты 
 30 мая
 Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан назначило выборы на 8 сентября 2019 года (единый день голосования).
 опубликован расчёт числа подписей депутатов, необходимых для регистрации кандидата.
 31 мая постановление о назначении выборов было опубликовано.
 по 20 июня — период выдвижения кандидатов.
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 с 1 по 11 июля — представление документов для регистрации кандидатов, к заявлениям должны прилагаться листы с подписями муниципальных депутатов.
 в течение 10 дней после принятия документов для регистрации — принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.
 с 10 августа по 6 сентября — проведение агитации в СМИ.
 7 сентября — день тишины.
 8 сентября — день голосования.

Выдвижение и регистрации кандидатов

Право выдвижения 
Главой республики может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет.

В Республике Башкортостан кандидаты выдвигаются только политическими партиями. Самовыдвижение не допускается.

У кандидата не должно быть гражданства иностранного государства либо вида на жительство в какой-либо иной стране.

Муниципальный фильтр 
В Республике Башкортостан установлен минимально возможный барьер (по федеральному закону может варьироваться от 5 % до 10 %) — кандидаты должны собрать подписи муниципальных депутатов в количестве 5 % от общего числа, среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в количестве 5 %, при этом депутаты должны представлять 3/4 районов и городских округов, то есть в 48 из 63. Каждый депутат имеет право подписаться только за одного кандидата и права отзыва своей подписи не имеет. Все подписные листы должны быть нотариально заверены.

На выборах 2014 года кандидатам требовалось собрать 457—479 подписей подписей депутатов представительных органов муниципальных образований республики, в том числе 57-59 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Эти 57-59 подписей требовалось собрать не менее чем в 48 муниципальных районах и городских округах.

Кандидаты

Программы кандидатов

Результаты 
10 сентября Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан подвела окончательные результаты выборов. Главой республики избран Радий Хабиров. 19 сентября Хабиров вступил в должность главы республики и 20 сентября переназначил членом Совета Федерации Лилию Гумерову.

Результаты по районам 
Сводная таблица результатов кандидатов на пост главы Республики Башкортостан по районам:

Примечания

Ссылки 
 Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан.
 Выборы Главы Республики Башкортостан 8 сентября 2019 года. Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан.
 Выборы Главы Республики Башкортостан. ГАС «Выборы».
 Кодекс Республики Башкортостан о выборах

Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Республика Башкортостан
Выборы в Башкортостане